Als M-Wagen oder m-Wagen werden folgende Fahrzeugbaureihen bezeichnet:
 UIC-X-Wagen der Deutschen Bundesbahn, auch als m-Wagen bezeichnet
 Baureihe M der Straßenbahn München
 M-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main
 Stadtbahnwagen Typ M

Siehe auch:
 M-Linie (Linz), ehemalige Straßenbahnlinie durch die Mozartstraße in Linz
 M-Klasse (Begriffsklärung)
 M-Reihe (Begriffsklärung)
 M-Serie (Begriffsklärung)